Gervin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Gervin (Bischof), Bischof von Amiens (1091–1103)
 George Gervin (* 1952), US-amerikanischer Basketballspieler
 Willy Gervin (1903–1951), dänischer Bahnradsportler

Gervin bezeichnet:
 Gervin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Gorawino

Siehe auch:
 Gerwin
 Gervinus